Der Great Scottish Run ist ein Straßenlauf, der seit 1979 in Glasgow stattfindet. Wurde in der Anfangszeit (1979–1987) noch ein Marathon gelaufen, 1988 ein Halbmarathon, 1989 und 1990 eine Distanz von 25 Kilometern, ist es seit 1991 durchgehend ein Halbmarathon.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:01:09 h, Haile Gebrselassie (ETH), 2013
 Frauen: 1:07:57 h, Edna Ngeringwony Kiplagat (KEN), 2014

Siegerliste 
Quellen: arrs.run.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung im Vereinigten Königreich
Leichtathletikwettbewerb in Glasgow
Gegründet 1979
Erstveranstaltung 1979